

Geografia

Grecia – stato dell'Europa meridionale
Regno di Grecia – stato monarchico creato nel 1832

Grecia – frazione di Sala Consilina in provincia di Salerno
Grecia salentina – isola linguistica della provincia di Lecce

Cantone di Grecia – cantone
Grecia – distretto capoluogo del suddetto

Storia
Antica Grecia – civiltà mediterranea dell'antichità

Calcio
Grecia – nazionale di calcio

Televisione
Grecia – telenovela con Grecia Colmenares

Pagine correlate 
 Hellas (disambigua)